Абастума́ни — название населенных пунктов в Грузии:
 Абастумани — посёлок городского типа в Адигенском муниципалитете.
 Абастумани — деревня в Зугдидском муниципалитете.